Tlake (gmina Grosuplje)
 Tlake (gmina Rogatec)